Села:
 Голосків — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Голосків — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Голосків — Хмельницька область, Хмельницький район